Den Namen Harather tragen folgende Personen:

 Karin Harather (* 1960), österreichische Künstlerin
 Paul Harather (* 1965), österreichischer Filmregisseur, Produzent und Drehbuchautor.
 René Harather (* 1969), österreichischer Autor